Topònim del Maresme originat en el llatí villa Azari:
Vilassar de Dalt, abans Sant Genís de Vilassar.
Vilassar de Mar, abans Sant Joan de Vilassar.